Licciardello ist der Familienname von:

 Carmelo Dominic Licciardello (1956–2021), US-amerikanischer christlicher Pop-Sänger, siehe Carman (Sänger)
 Claudio Licciardello (* 1986), italienischer Leichtathlet